Die Basketball-Bundesliga-Saison 2017/18 (offiziell easyCredit Basketball-Bundesliga) war die 52. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer. Die reguläre Saison startete am 29. September 2017 und endete am 1. Mai 2018 mit dem 34. und letzten Spieltag. Die im Modus Best-of-Five ausgespielte Play-off-Finalrunde der besten acht Mannschaften um die deutsche Meisterschaft dauerte bis zum 16. Juni 2018. Meister wurde nach fünf Finalspielen der FC Bayern München.

Allgemein 
 Zum ersten Mal legte die Saison zwei Spielpausen für Spiele der Nationalmannschaft ein, eine im November 2017 und eine im Februar 2018.
 Aufgrund der Basketball-Europameisterschaft 2017 wurde wie schon in der Vorsaison kein Champions Cup ausgespielt.
 Nach dem Klassenerhalt von Science City Jena, dem Wiederaufstieg des Mitteldeutschen BC (unmittelbar nach dem Abstieg in der Saison 2015/16) und dem erstmaligen Aufstieg der Oettinger Rockets spielten zum ersten Mal drei mitteldeutsche Mannschaften gleichzeitig in der Bundesliga. Gleichzeitig war nach dem Zwangsabstieg Phoenix Hagens in der Vorsaison zum ersten Mal seit Bestehen der Bundesliga mit den Telekom Baskets Bonn nur ein einziger Verein aus Nordrhein-Westfalen in der Liga vertreten. Der Vorjahresaufsteiger SC Rasta Vechta stieg regulär sportlich ab.
 Eine Rekordzahl von neun Vereinen nahm an europäischen Wettbewerben teil.
 Wie bereits in der Vorsaison wurden alle Liga-Spiele von Telekom Sport (live und On-Demand) übertragen. Des Weiteren zeigte Sport1 34 Spiele der Hauptrunde und 14 Begegnungen der Play-offs im Free-TV.

Internationale Wettbewerbe

Mannschaften

Tabelle 

 Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich
 Endstand
 in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Play-offs 2017/18 

Übersicht der einzelnen Play-off-Runden
Viertelfinale

FC Bayern München (1) – Fraport Skyliners (8) 3:2 (85:72, 75:69, 83:86, 50:85, 90:70)
Alba Berlin (2) – EWE Baskets Oldenburg (7) 3:2 (114:88, 105:100, 96:79, 97:85, 85:68)
MHP Riesen Ludwigsburg (3) – medi bayreuth (6) 3:0 (104:85, 74:79, 95:70)
Brose Bamberg (4) – Telekom Baskets Bonn (5) 3:0 (87:74, 82:90, 75:70)

Halbfinale

FC Bayern München (1) – Brose Bamberg (4) 3:1 (95:72, 78:65, 99:67, 79:83)
Alba Berlin (2) – MHP Riesen Ludwigsburg (3) 3:0 (102:87, 74:100, 91:88)

Finale

FC Bayern München (1) – Alba Berlin (2) 3:2 (95:106, 69:96, 72:66, 72:68, 106:85)

Ehrungen 2017/18 

Quelle:

All-BBL Teams 
All-BBL First Team:

 G Peyton Siva (Alba Berlin)
 G Thomas Walkup (MHP Riesen Ludwigsburg)
 F Robin Benzing (s.Oliver Würzburg)
 F Luke Sikma (Alba Berlin)
 C John Bryant (Gießen 46ers)

All-BBL Second Team:

 G Josh Mayo (Telekom Baskets Bonn)
 G Philip Scrubb (Fraport Skyliners)
 F Rickey Paulding (EWE Baskets Oldenburg)
 F Danilo Barthel (FC Bayern München)
 C Devin Booker (FC Bayern München)

Weblinks 

 easyCredit Basketball Bundesliga – Webseite der Basketball-Bundesliga
 Telekom Sport/Basketball – Startseite des Streaming-Portals der BBL bei Telekom Entertain

Einzelnachweise 

2017/18
Basketballsaison 2017/18